Kroiss oder Kroiß heißen: 

 Kroiss (Gemeinde Sipbachzell), Ort bei Sipbachzell, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 L. Kroiss, deutsches Reiseunternehmen
 Helmut Kroiss (* 1944), österreichischer Bauingenieur 
 Kurt Kroiß (* 1939), deutscher Fußballspieler
 Philipp Kroiss (* 1988), österreichischer Volleyballspieler

Siehe auch: 
 Krois
 Groiß
 Grois